Humm ist der Familienname folgender Personen:

 Äneas Humm (* 1995), Schweizer Klassiksänger (Bariton)
 Bernhard Humm (* 1965), deutscher Informatiker und Hochschullehrer
 Daniel Humm (* 1976), Schweizer Koch
 Fabienne Humm (* 1986), Schweizer Fußballspielerin
 Imanuel Humm (* 1966), Schweizer Schauspieler
 Lola Humm-Sernau (1895–1990), Übersetzerin, zeitweise Sekretärin von Lion Feuchtwanger
 Manuel Humm (* 1966), Schweizer Schauspieler
 Philipp Humm (* 1959), deutscher Manager
 Rudolf Jakob Humm (1895–1977), Schweizer Schriftsteller und Übersetzer

Siehe auch:
 Hum